Clive Puzey (Bulawayo, 11 de julho de 1941) é um ex-piloto de Fórmula 1 da extinta Rodésia (atuais Zimbábue e Zâmbia). Ele competiu pela categoria em 1965 e não fez pontos.

Pilotos de Fórmula 1 da Rodésia
Pilotos de automóvel do Zimbábue